DNV steht für:
 DNV (Unternehmen), internationale Klassifikationsgesellschaft mit Sitz in Norwegen (bis 2021 DNV GL)
 Det Norske Veritas, eines der Vorgängerunternehmen der DNV, siehe DNV (Unternehmen, bis 2013)
 Deutscher Nautischer Verein, Interessenverband von Nautikern und Seefahrtsunternehmen
 Diccionari normatiu valencià, normatives Wörterbuch der Valencianischen Akademie der Sprache für die valencianische Sprache
 Vermilion Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Danville (Illinois), Vermilion County (Illinois), Illinois
 Donavia (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft

dnv steht für:
 Danu (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der südbirmanischen Sprachen im Shan-Staat Myanmar

Abkürzung